Hidayatullah oder Hidayatulla bzw. Hidayat Ullah usw. (; "Führung Gottes") ist ein aus „Führung“ () und „Allah“ zusammengesetzter arabischer Name.

Er ist Bestandteil verschiedener Bezeichnungen (Organisationen usw.)

 Apak Khoja (oder Hidayatullah)
 Muhammad Hidayatullah (1905–1992), indischer Staatspräsident und Chief Justice des Supreme Court of India
 Ghulam Hussain Hidayatullah (gest. 1948), pakistanischer Politiker
 Universität Islam Syarif Hidayatullah (Syarief Hidayatullah Islamic University) in Jakarta, Indonesien
 Hidayatulla (indonesische Tageszeitung)
 Hidayatullah (islamische Organisation)
 Hidayatullah National Law University, Universität in Chhattisgarh, Indien

Siehe auch
 Hidayat